Накасонгола — топоним.

 Накасонгола (город) — город в Уганде.
 Накасонгола (округ) — округ в Уганде.